Le Diable du peintre est le quinzième album des aventures de Philémon, paru en 1987.

Synopsis

Personnages principaux 
 Anatole : l'âne parlant de Philémon
 Philémon
 Barthélémy
 Hector : le père de Philémon
 Félicien : l'oncle de Philémon
 Vendredi : le centaure
 Le Diable
 Le Peintre

Publication

Notes

Album de Philémon
Album de bande dessinée sorti en 1987